Sagrada Familia kan syfta på:

Brasilien 

 Sagrada Família (kommun i Brasilien), Rio Grande do Sul,

Chile 

 Sagrada Familia (kommun), Región del Maule, Provincia de Curicó,

Filippinerna 

 Sagrada Familia (ort), Bohol, Province of Albay, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar